Мазур — житель або вихідець із Мазовії.

 Мазур — житель або вихідець із Мазовії.
 Мазур — польське та українське прізвище, що означає «вихідець з Мазовії».

Див. також 
 Мазури (значення)